Госстандарт — сокращ. от словосочетания «государственный стандарт».

Организации по стандартизации 
 Госстандарт СССР — Государственный комитет СССР по стандартам
 Госстандарт России — Государственный комитет РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации (с 1991 г. является правопреемником Госстандарта СССР), в 1992 г. реорганизован в Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, в 2004 г. преобразован в Федеральную службу по техническому регулированию и метрологии, ныне Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
Госстандарт.инфо— Информационный интернет портал о качестве товаров. Представлена аналитическая информация, по потребительским товарам, нормативная документация, а также результаты экспертиз качества, товаров различных производителей.
 Госстандарт Республики Беларусь — Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
 Госстандарт Республики Казахстан — Комитет технического регулирования и метрологии при Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Документы по стандартизации 
 Государственный стандарт (ГОСТ)

Примечания